Adriaan Joseph van Rossem (1892-1949) ornithologue américain ;
 George van Rossem (1882-1955), escrimeur néerlandais ;
 Jean-Pierre Van Rossem (1945-2018), homme politique, homme d'affaires et dirigeant de sport automobile belge.